Окунёвка или Окуневка — топоним:

Белоруссия 

 Окунёвка — деревня в Шкловском районе Могилёвской области.

Россия 

 Окунёвка — посёлок в Каргапольском районе Курганской области.
 Окунёвка — деревня в Частоозерском районе Курганской области.
 Окунёвка — село в Черноморском районе Крыма.
Окунёвка — до 1964 г. название села Сосновка в Каргапольском районе Курганской области.
 Окуневка (приток Ульяновки) — река в Калининградской области.
 Окуневка (приток Миасса) — река в Курганской области.
 Окунёвка (приток Варингъёгана) — река в Томской области.
 Окунёвка (верхний приток Васюгана) — река в Томской области.
 Окуневка (нижний приток Васюгана) — река в Томской области.
 Окуневка (приток Кети) — река в Красноярском крае.
 Окуневка (приток Вагая) — река в Тюменской области.
 Окунёвка (приток Урны) — река в Тюменской области.
 Окунёвка (приток Ваха) — река в Ханты-Мансийском АО.
 Окуневка (приток Кульёгана) — река в Ханты-Мансийском АО.
 Окуневка — река в Томской области, приток Ильяка.
 Окунёвка — река в Томской области, приток Киевского Ёгана.
 Окунёвка — река в Томской области, приток Пиковского Ёгана.
 Окуневка — река в Томской области, приток Соснинского Ёгана.
 Окунёвка — река в Томской области, приток Тыма.